Le monument des Compositeurs (Komponistendenkmal) ou monument de Beethoven, Haydn et Mozart (Beethoven-Haydn-Mozart-Denkmal) est un monument berlinois érigé en 1904 par Rudolf et Wolfgang Siemering au Tiergarten, en hommage aux compositeurs Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart.

Description 
Ce monument de 10 mètres de hauteur se trouve près de la Floraplatz (place de Flore), au sud de l'étang des poissons rouges. Une représentation à mi-corps de chaque compositeur se trouve sur trois côtés. Le monument est en marbre de Grèce et en marbre du Tyrol et surmonté d'une coupole soutenant trois putti dorés portant à bout de bras une couronne de laurier dorée. Sur la coupole et sur les bords étroits entre les trois côtés, l'on remarque des décorations de bronze et de cuivre dorés. Les bas-reliefs en marbre qui illustrent le travail des musiciens étaient autrefois partiellement dorés. 

La forme extérieure du monument rappelle l'apparence des poêles en faïence de grande hauteur et richement décorés, dont les appartements de la bourgeoisie berlinoise étaient souvent dotés vers 1900. Dans ce contexte, il faut comprendre les expressions populaires dont les Berlinois affublent ce monument telles que « four à musicien » ou « four à trois personnes ».

Histoire 
Comme les monuments existants honorant les poètes Goethe, Schiller et Lessing, les trois compositeurs Beethoven, Haydn et Mozart devaient également être honorés au Tiergarten, et l'empereur Guillaume II approuve le projet. Le sculpteur Rudolf Siemering remporte donc le concours pour un monument approprié, mais il doit réviser et simplifier sa conception originale à plusieurs reprises. En tant qu'architecte, son fils Wolfgang supervise les travaux, qui s'achèvent en 1904. 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monument subit des dommages importants faisant disparaître certaines parties. Après la guerre, des réparations inadéquates sont effectuées. En 1996, la construction imminente du tunnel du Tiergarten est imminente ; elle aurait pu mettre en danger l'installation, qui avait déjà un grand besoin de restauration. Par mesure de précaution, toutes les pièces essentielles sont retirées et stockées. La restauration commence en 2001.

Un grand nombre des quelque 145 morceaux du monument démantelé avaient été endommagés par des balles à la fin de la guerre et plus tard par une destruction délibérée, des éléments en marbre étaient criblés de fissures et décolorés en vert par des sels de cuivre. Le marbre a pu être stabilisé par des procédés spéciaux et a finalement reçu une couche anti-graffiti. Certaines pièces manquantes - par exemple le bout du nez de Mozart - ont été réparées, mais certaines traces de guerre et d'après-guerre sont restées reconnaissables. Diverses pièces métalliques perdues - masques, instruments de musique, tentures de fleurs - ont dû être reconstituées à partir de photos historiques et de cartes postales. Une fois le tunnel de Tiergarten achevé et la structure temporaire de plusieurs décennies de la route de secours enlevée et plantée, la reconstruction du monument a pu commencer. Les derniers travaux (pour le socle) ont été achevés à l'été 2007.

Illustrations

Notes et références

Liens externes 

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
 Photographies
 Tagesspiegel: „Eine neue Nasenspitze für Mozart“, 8 février 2006

Compositeurs
Fondation en 1904
Berlin-Tiergarten
Ludwig van Beethoven
Joseph Haydn
Wolfgang Amadeus Mozart